Куевас Бланкас има више значења:

 Куевас Бланкас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куевас Бланкас, Гасачи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику